Седона: 
 Седона — город, расположенный в северной части долины Верде штата Аризона.
 (157064) Седона — астероид в поясе астероидов, открытый в обсерватории Клеть 26 сентября 2003 года.
 Седона — небольшой кратер вблизи юго-западной кромки кратера Езеро в квадранте MC-13 SYR на Марсе.

См. также 
 Kia Carnival — автомобиль, в Великобритании и Северной Америке продаётся под именем Kia Sedona.